Terror Squad – gruppo musicale
Terror Squad – album del 1999 dell'omonimo gruppo
Terror Squad – album del gruppo Artillery
Terror Squad – film del 1987